Zhurong, peut renvoyer à :
 Zhu Rong, personnage mythique de l'antiquité chinoise ;
 Zhu Rong ou Dame Zhu Rong, femme du Roi Meng Huo durant l'époque des Trois Royaumes de Chine ;
 Zhurong, astromobile de la sonde chinoise Tianwen-1 vers la planète Mars.